Musikenzyklopädie bezeichnet:

 Musiklexikon
 Musykalnaja enziklopedija